Caudium bezeichnet:
 Caudium (Stadt), antike Stadt in Mittelitalien
 Titularbistum Caudium, Titularbistum